Новотроицкое (), село, 
Шебелинский сельский совет,
Балаклейский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320287202. Население по переписи 2001 г. составляет 55 (30/25 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Новотроицкое находится на склонах заболоченной балки, по дну которой протекает река Кисель в 4-х км от села Кисели.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Балаклейского района